Sergei Astachow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Nikitowitsch Astachow (1933–2020), sowjetisch-russischer Prähistoriker
 Sergei Walentinowitsch Astachow (* 1953), russischer Kameramann
 Sergei Wikontowitsch Astachow (* 1969), russischer Schauspieler